Cicogna steht für:
 Fiat BR.20 „Cicogna“, italienisches Bombenflugzeug

Cicogna ist der Name folgender italienischer Orte:
 Cicogna, Ortsteil von Cossogno, Piemont
 Cicogna, Ortsteil von Poiana Maggiore, Venetien
 Cicogna, Ortsteil von Terranuova Bracciolini, Toskana
 Cicogna, Ortsteil von Villafranca Padovana, Venetien
 Cicogna, Dorf im piemontesischen Nationalpark Val Grande

Cicogna ist der Familienname folgender Personen:
 Emmanuele Antonio Cicogna (1789–1868), Kunstsammler, Herausgeber der Inschriften Venedigs
 Pasquale Cicogna (1509–1595), von 1585 bis 1595 Doge der Republik Venedig

Siehe auch:
 Ciconia